Rhynchite (du grec rugkion, petit bec) est le nom vernaculaire donné en français à divers charançons nuisibles aux cultures appartenant à la sous-famille des rhynchitinés, les uns (genre Byctiscus) roulant en cigare les feuilles de la vigne ou d'autres végétaux, d'où leur surnom de cigariers, les autres (genre Rhynchites ou Tatianaerhynchites) coupant à moitié les jeunes pousses ou le pédoncule des fruits pour pondre leurs œufs dans les organes ainsi privés de sève, où leur larve se développe. Leur classification est en constante évolution.

Quelques espèces nommées « rhynchite » 
 Rhynchite de l'aubépine - Tatianaerhynchites aequatus (syn. Rhynchites aequatus ou Coenorhinus aequatus )
 Rhynchite rouge du pommier - Tatianaerhynchites aequatus (syn. Rhynchites aequatus ou Coenorhinus aequatus )
 Rhynchite bacchus ou Charançon des fruits - Rhynchites bacchus
 Rhynchite du bouleau - Byctiscus betulae (syn. Rhynchites betuleti ) ou cigarier dit encore  attelabe, bêche, cunche, urbec, liset ou lisette, le plus commun,
 Rhynchite coupe-bourgeons - Rhynchites coeruleus
 Rhynchite cuivreux - Rhynchites cupreus
 Rhynchite doré - Rhynchites auratus
 Rhynchite frugivore ou Rhynchite des fruits - Rhynchites bacchus
 Rhynchite du peuplier - Byctiscus populi (syn. Rhynchites populi )
 Rhynchite rouge - Rhynchites bacchus
 Rhynchite de la vigne - Rhynchites bacchus ou Byctiscus betulae

Notes et références

Articles connexes 
 Charançons
 Cigariers
 Le genre Rhynchites

Rhynchitidae
Insecte ravageur
Nom d'insecte ambigu